Listen to the Banned (1984), een compilatiealbum met controversiële en gewaagde muziek uit de eerste helft van de twintigste eeuw
 Listen to the Banned (2010), een compilatiealbum met muziek van gecensureerde artiesten